

Тілден — місто, штат Небраска
 Тілден — місто, штат Вісконсин
 Тілден — селище, штат Іллінойс
 Тілден Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Тілден — переписна місцевість, штат Техас